Пунт — стародавня країна в Східній Африці чи Аравії.
 Пунт — фортифікаційний термін.
 Пунт () — заглибина на денці винної пляшки.

Див. також 
 Пунтленд